Ada Marra (1973-), personnalité politique suisse
 Davide Marra (1984-), joueur italien de volley-ball
 Donato Marra (1940-), haut fonctionnaire italien
 Ivna Marra (1990-), joueuse brésilienne de volley-ball
 Saverio Marra (1894-1978), photographe italien
 Tomasso Marra (1972-), DJ italien plus connu sous son pseudonyme de Tommyknocker
 Vincenzo Marra (1972-), réalisateur italien

Voir aussi 
 Famille Della Marra
 Lac Marra Deriba
 Djebel Marra, volcan du Darfour